Dunajew ist der Familienname folgender Personen:

 Adutschi Dunajew, russischer Schauspieler (u. a. Soweit die Füße tragen)
 Andrei Gennadjewitsch Dunajew (* 1977), russischer liberaler Politiker und Parteigründer
 Arman Dunajew (* 1966), kasachischer Ökonom und Politiker
 Wanda von Dunajew (Pseudonym von Wanda von Sacher-Masoch; 1845–1933), österreichische Schriftstellerin